Tecnologies assistides per ordinador, a vegades anomenat CAx (Computer-aided technologies)) és una paraula que descriu l'ús d'ordinadors per ajudar en el disseny, anàlisi, i fabricació de productes.

Llista de tecnologies assistides per ordinador 
 Computer-aided design|CAD; Disseny assistit per ordinador
Computer-aided architectural design (CAAD)
Computer-aided design and drafting (CADD)
Computer-aided drafting (CAD)
Computer-aided electrical and electronic design (ECAD) 
Computer-aided industrial design (CAID)
 Computer-aided diagnostics (CAD/Nondestructive testing(NDE))
 Computer-aided engineering (CAE); Enginyeria assistida per ordinador
 Computer-aided issue resolution (CAIR); 
 Computer-aided manufacturing capability (CAMC);
 Computer-aided manufacturing (CAM); Fabricació assistida per ordinador
 Computer-aided material information (CAMI);
 Computer-aided package selection (CAPS);
 Computer-aided process planning (CAPP)
 Computer-aided quality assurance (CAQ)
 Computer-aided reporting(CAR);
 Computer-aided requirements capture (CAR);
 Computer-aided rule definition (CARD);
 Computer-aided rule execution (CARE);
 Computer-aided software engineering (CASE);
 Component information system (CIS);
 Coordinate measurement (Coordinate-measuring machine (CMM);
 Electronic design automation (EDA);
 Enterprise resource planning (ERP); Planificació de Recursos Empresarials
 Knowledge-Based Engineering (KBE)
 Manufacturing Process Management (MPM)
 Manufacturing process planning (MPP);
 Manufacturing resource planning (MRP);
 Product data management (PDM)
 Product lifecycle management (PLM)
 Reverse engineering (RE)

Referències 

Informàtica
Indústria